

Варзі — річка в Удмуртії і Татарстані, права притока Іжа
 Варзі — село, Агризький район, Татарстан

Варзі — муніципалітет, Ньєвр, Бургундія

Див. також 
 Варзі-Ятчі
 Варзібаш
 Варзінка
 Варзітамак
 Середня Варзі-Омга